Comitatul Ford (în original Ford County) se poate referi la:

Comitate din Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Ford, statul Illinois, comitat localizat în partea central estică a statului;
 Comitatul Ford, statul Kansas, comitat localizat în sud-vestul statului;

Roman 

 Ford County, colecție de nuvele de John Grisham ale căror acțiune are loc în comitatul ficțional Ford din statul Mississippi

Vezi și 

 Ford (dezambiguizare)

Nume proprii